Бра́йтон () може означати:

Топонім

Брайтон () — район міста Мельбурн, столиці штату Вікторія в Австралії
 Брайтон () — місто в австралійському штаті Тасманія

Брайтон () — місто в Південно-Східній Англії

Брайтон — місто, штат Алабама
 Брайтон — місто, штат Колорадо
 Брайтон — місто, штат Айова
 Брайтон — місто, штат Мічиган
 Брайтон — місто в окрузі Франклін, штат Нью-Йорк
 Брайтон — місто в окрузі Монро, штат Нью-Йорк
 Брайтон — місто, штат Теннессі
 Брайтон — місто, штат Вермонт
 Брайтон — місто в окрузі Кеноша, штат Вісконсин
 Брайтон — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Брайтон — селище, штат Іллінойс
 Брайтон Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Брайтон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Прізвище 
 Джордж Брайтон (; 1830–1892) — американський інженер і винахідник.

Інше 
 8849 Брайтон (8849 Brighton) — астероїд головного поясу, відкритий 15 листопада 1990 року.

Див. також 
 Брайтон-Біч
 Брайтон Марина
 Нью-Брайтон (Міннесота)
 Цикл Брайтона
 Брайтон (індіанська резервація)